Øjvind Moestrup ist der Familienname folgender Personen:

 Mette Moestrup (* 1969), dänische Schriftstellerin
 Øjvind Moestrup (* 1941), dänischer Botaniker und Hochschullehrer
 Steffen Moestrup (* 1977), dänischer Journalist und Filmkritiker